In Indonesië
Onderdistrict in Indonesië
 Jiwan (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Madiun van de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Jiwan (Karangnongko), een plaats in het regentschap Klaten van de provincie Midden-Java
 Jiwan (Jiwan), een plaats in het regentschap Madiun van de provincie Oost-Java